XI Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою приймали американські міста Фарго та Мурхед. Турнір проходив з 9 по 19 квітня 2009 року.

Вперше в історії проведення юніорських першостей світу чемпіонами турніру стали господарі. Для американців цей виграш став четвертим і за цим показником вони вийшли на одноосібне перше місце (у другої команди, Росії, лише три чемпіонства).

Команди-учасниці

Регламент змагань 
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві рівні групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За підсумками цих поєдинків, переможці груп одразу потрапляють до півфіналів, команди, що посіли 2-е та 3-є місця виходять до чвертьфіналів. Решта команд потрапляють до втішного раунду, де змагаються за право на наступний рік виступати в елітному дивізіоні.

Група А

Група В

Втішний раунд 

За підсумками змагань у втішному раунді, дивізіон найсильніших покинули юніорські збірні команди Норвегії та Німеччини.

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Найкращі голкіпери 

Мінімум 120 ігрових хвилин

Дивізіон І

Група А 
Матчі проходили у білоруському Мінську 6 — 12 квітня.
Таблиця

Результати

Група В 
Матчі проходили у Азіаго (Італія) 29 березня — 5 квітня.
Таблиця

Результати

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі проходили у словенському місті Марибор 22 — 28 березня.
Таблиця

Результати

Група В 
Матчі проходили у естонському місті Нарва 16 — 22 березня.
Таблиця

Результати

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі проходили на Тайвані у місті Тайбей 27 лютого — 5 березня.
Таблиця

Результати

Група В 
Матчі проходили в Туреччині у місті Ерзурум 9 — 14 березня.
Таблиця

Результати

Півфінали
  —  15:2
  —  9:3
Матч за 3-є місце
  —  6:3
Фінал
  —  8:2

Джерела 
Сторінка на сайті ІІХФ

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2009 у хокеї з шайбою
Квітень 2009
Спорт Фарго